Sapphire Technology – przedsiębiorstwo z Hongkongu
 Sapphire – album Johna Martyna
 Sapphire (ur. 1950) – amerykańska pisarka i poetka
 Sapphire – miasto w Australii